Gruppoid (Kunstwort aus Gruppe) steht in der Mathematik für 

 Magma (Mathematik) (auch Gruppoid genannt), eine algebraische Struktur mit einer zweistelligen Verknüpfung
 Gruppoid (Kategorientheorie), eine Kategorie, in der jeder Pfeil ein Isomorphismus ist